Загул:
 Загул Дмитро Юрійович (1890–1944) — український поет-символіст, літературознавець, критик, публіцист, перекладач, педагог, громадський діяч.

Українські прізвища